Ко́стич () — южнославянская фамилия. Известные носители:
 Костич, Бора (1930—2011) — югославский футболист, нападающий.
 Костич, Борислав (1887—1963) — югославский шахматист, гроссмейстер (1950).
 Костич, Бранко (1939—2020) — югославский политик.
 Костич, Вера (1925—2011) — югославская прима-балерина.
 
 Костич, Вук (род. 1979) — сербский актёр. 
 Костич, Деян (в монашестве Виссарион; 1910—1979) — епископ Сербской православной церкви, епископ Банатский.
 
 Костич, Лаза (1841—1910) — сербский поэт.
 Костич, Миодраг (род. 1959) — сербский предприниматель.
 Костич, Таня (род. 1972) — шведская баскетболистка сербского происхождения.
 Костич, Тихомир (в монашестве Василий; 1907—1978) — епископ Сербской Православной Церкви, церковный учёный и переводчик.
 Костич, Филип (род. 1992) — сербский футболист, полузащитник.

Топонимы 
 Костич — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова.